

Geografia

Distretto di Heping (Tientsin)
Distretto di Heping (Shenyang)

Distretto di Heping (Taichung)